Oplurus är ett släkte av ödlor. Oplurus ingår i familjen Opluridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjällbärande kräldjur
Oplurus